Adamiwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 1300 Einwohnern (2012). Das 1793 gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geographie

Lage 
Adamiwka liegt am Basawluk im Rajon Krynytschky 70 km südwestlich vom Oblastzentrum Dnipro. Das Rajonzentrum Krynytschky liegt 26 km nordöstlich des Dorfes. Durch den Ort führt die Fernstraße M 04/E 50, die nach 9 km in Richtung Westen zum Siedlung städtischen Typs Schtschorsk führt.

Gemeindestruktur 
Die Landratsgemeinde hat insgesamt eine Größe von 83,72 km² und eine Bevölkerung von insgesamt 1626 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte beträgt 19 Einwohner je km².
Zur Landratsgemeinde zählt, neben Adamiwka, noch das Dorf Selena Dolyna ()  mit einer Fläche von 264 Hektar und 319 Einwohnern.

Weblinks 
 Administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 offizielle Seite des Rajon Krynytschky (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krynytschky
Gegründet 1793